Rio Branco (port. „bílá řeka“) může znamenat:

 Rio Branco (Acre) – hlavní město brazilského státu Acre
 Rio Branco (přítok Ría Negra) – řeka v Brazílii ve státě Roraima, přítok Ria Negra v povodí Amazonky
 Rio Branco (São Paulo) – řeka v Brazílii ve státě São Paulo
 Rio Branco (Paraná) – řeka v Brazílii ve státě Paraná

Související články 
 Rio
 Branco

Hydronyma podle barev